Ю́рий О́сипов: Осипов, Юрий Иванович (род. 1962) — российский программист, разработчик шахматной программы Strelka.
 Осипов, Юрий Кондратьевич — советский и российский писатель.
 Осипов, Юрий Михайлович (род. 1941) — советский и российский экономист, философ и литератор, культуролог, профессор.
 Осипов, Юрий Николаевич (род. 1957) — российский актёр.

Примечания